Харитоновская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Харитоновская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Харитоновская — деревня в Коношском районе.

Вологодская область 
 Харитоновская — деревня в Морозовском сельском поселении Верховажского района.
 Харитоновская — деревня в Сибирском сельском поселении Верховажского района.
 Харитоновская — деревня в Сямженском районе.
 Харитоновская — деревня в Тарногском районе.